Jméno Andrej Kolesnikov nese více osobností:

 Andrej Kolesnikov (novinář) (* 1965) – ruský novinář
 Andrej Kolesnikov (generál) (1977–2022) – ruský generálmajor